Finstertaler Fernerkogel, een 2911 meter hoge berg in de Oostenrijkse Stubaier Alpen
Gleirscher Fernerkogel, een 3194 meter hoge berg in de Oostenrijkse Stubaier Alpen
Linker Fernerkogel, een 3277 meter hoge berg in de Oostenrijkse Ötztaler Alpen
Lisenser Fernerkogel (ook: Lüsener Fernerkogel), een 3298 meter hoge berg in de Oostenrijkse Stubaier Alpen
Rechter Fernerkogel, een 3300 meter hoge berg in de Oostenrijkse Ötztaler Alpen